Jules Hannezo (1855-1922), diplomate et écrivain français ;
 Guillaume Hannezo (1961), banquier français ;
 Éric Hannezo (1972), journaliste et réalisateur français.